Посёмковичи (), до 1958 г. (белор. Гавенавічы)  — деревня в Холопеничском сельсовете Крупского района Минской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Деревня расположена в 5 км к юго-западу от города Новолукомля, на берегу Лукомского озера.

Транспорт 
Посёмковичи имеют транспортное сообщение с городом посредством асфальтированной автомобильной дороги Столбцы — Новолукомль (Н3815). К автомагистрали М1 ведут дороги Мелешковичи — Клишино (Н8689), Черея — Холопеничи (Н3802) и Холопеничи — Крупский (Н8715). Из Новолукомля в Посёмковичи регулярно ходит рейсовый автобус.

Население 
По данным переписи 2009 года в деревне постоянно проживало 12 человек.

Достопримечательности 
Одним из примечательных мест Посёмковичей ранее являлся приход храма Святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры принадлежавший Минской епархии.

Туризм и отдых 
Деревня благодаря своему местоположению является популярным местом досуга многих горожан. Летом Посёмковичи привлекают любителей рыбалки, аквабайка и водного туризма со всей Беларуси. Зимой в деревню приезжают в основном любители зимней рыбалки.

Примечания

Ссылки 
 Крупский районный исполнительный комитет — Официальный сайт Крупского района и г. Крупки
 Деревни и поселки Крупского района
 Почтовые индексы населенных пунктов Республики Беларусь

Населённые пункты Крупского района
Посёлки городского типа Минской области
Городские посёлки Белоруссии